Вальехос, Даниэль — коста-риканский футболист, защитник. 
 Вальехос, Леопольдо — чилийский футболист, вратарь.